:

 Filip IV. Habsburški, vladao 1621. – 1665. U Portugalu vladao pod imenom Filip III.
Filip IV., kralj Makedonije vladao 297. prije nove ere.
Filip IV. Lijepi, vladao 1285. – 1314.